Furuta bezeichnet:
 Furuta (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Furuta ist der Familienname folgender Personen:
 Atsuyoshi Furuta (* 1952), japanischer Fußballspieler
 Hajime Furuta (* 1947), japanischer Politiker und Gouverneur von Gifu
 Hiroyuki Furuta (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Taiji Furuta (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Toshimasa Furuta, japanischer Astronom
 Tsuneko Furuta (* 1921), japanische Schwimmerin
 Yūki Furuta (* 1942), Richter am japanischen Obersten Gerichtshof